Páez Vilaró puede referirse a:

Personas 
 Carlos Páez Vilaró (1923-2014), pintor, ceramista, escultor, muralista, director, escritor, compositor y constructor uruguayo.
 Jorge Páez Vilaró (1922-1994), pintor, dibujante, galerista, coleccionista de arte, y activo gestor cultural uruguayo; fundador del Museo de Arte Americano de Maldonado y promotor de numerosos emprendimientos culturales de su región.
 Agó Páez Vilaró (1954-), hija de Carlos Páez Vilaró.